A expressão estabilidade está associada à ideia de permanência em um determinado estado por um determinado ente. Desta forma, ela tem aplicação em disciplinas diversas:

 Estabilidade assimptótica é uma propriedade dos sistemas dinâmicos em tenderem a um determinado estado e nele permanecerem.
 Estabilidade econômica diz respeito à inexistência de mudanças bruscas na economia de um determinado grupo ou país.
 Estabilidade ecológica de um ecossistema é a capacidade deste manter-se próximo a um estado de equilíbrio.
 Estabilidade química é um fenômeno que ocorre quando um átomo livre na natureza consegue ter a estabilidade eletrônica de um gás nobre.
 Estabilidade no emprego constitui uma garantia contra a despedida arbitrária do empregado. 
 Estabilidade é um conceito próprio da resistência dos materiais. É a resistência que o material possui a sua degradação face a agentes físicos, tais como a luz, temperatura, pressão, energia ou outras variáveis físicas.
 Estabilidade biológica é uma propriedade dos sistemas biológicos em manter sua integridade. Conceito similar a homeostase.
 Estabilidade térmica é uma propriedade dos sistemas em resistir a mudanças de temperatura, sem no entanto alterar sua composição inicial.
 Testes de estabilidade de medicamentos é o conjunto de testes utilizados para se medir o comportamento de um Fármaco frente a um novo conjunto de Excipientes e, a partir disso, prever sua estabilidade durante o prazo de validade, e até mesmo modificá-lo com base nesses estudos.
 Estudos de estabilidade de medicamentos é a instrução, regulamentada pela RE nº1 de 29 de julho de 2005, que guia as indústrias farmacêuticas, setores de pesquisa de qualidade e desenvolvimento de medicamentos para a execução dos Testes de Estabilidade de Medicamentos.

Ver também
 Instabilidade

Desambiguação